Fournier kan som auktorsförkortning betyda:

 Eugène Pierre Nicolas Fournier
 Paul Victor Fournier
 Pierre-Édouard Fournier

Robotskapade auktorsförkortningar